Thillot (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Le Thillot – francuska gmina w regionie Lotaryngia